Este anexo contém uma lista de Produto Interno Bruto (PIB) municipal do Brasil. A lista é ocupada pelos maiores municípios do Brasil em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) a preços correntes e participações percentuais relativa e acumulada em 2009, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Estatísticas em 2009 
A cidade mais rica do Brasil é São Paulo, com PIB de aproximadamente 400 bilhões de reais e em seguida vêm o Rio de Janeiro e Brasília, com mais de 100 bilhões cada. Todas as outras cidades brasileiras tem PIB de menos de 100 bilhões de reais. Guarulhos, com mais de 32 bilhões de reais, é a cidade não-capital mais rica do Brasil. Em contraste, Palmas, capital estadual do Tocantins, é a capital menos rica, não está nem mesmo entre as cem cidades mais ricas, contando com PIB de menos de 3 bilhões. O estado com mais presenças de cidades na lista é São Paulo, o mais rico também em números absolutos e é nele que se localiza a cidade interiorana mais rica do país (Campinas), que conta com mais de 30 bilhões de reais em PIB. É neste estado também que encontra-se o maior contraste entre todos os estados do Brasil: a capital (São Paulo) possui PIB de aproximadamente 400 bilhões de reais, valor mais de 10 vezes maior com relação ao segundo colocado, a cidade de Guarulhos, com PIB de pouco mais de 30 bilhões de reais.

PIB por município 
Abaixo a relação de todos os PIBs municipais acima de 500 milhões de reais. Todas as 27 capitais administrativas estão presentes e aparecem em negrito.

20 maiores

Acima de 1 bilhão

Acima de 500 milhões

2009